Aimar steht für:

 Aimar de Cluny (910?–965), Abt von Cluny, siehe Aymardus
 Aimar (Georgia), Ort im Long County

Aimar ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Aimar (* 1967), italienischer Leichtathlet
 Ambrosio Aimar, argentinischer Radrennfahrer
 Louis Aimar (1911–2005), französischer Radrennfahrer
 Lucien Aimar (* 1941), französischer Radrennfahrer
 Pablo Aimar (* 1979), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Aimard
 Aymar